Gauliga Ostmark (1939/1940) była 29. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Rozgrywki te były częścią Mistrzostw Niemiec, jednak ich zwycięzcy są uznawani za mistrzów Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Admira Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Gauliga
Gauliga Ostmark
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii